|}

Die Mito-Line (jap. 水戸線 Mito-sen) ist Teil des Netzwerks der East Japan Railway Company (JR East) im nördlichen Großraum von Tokio.  Sie verbindet die Städte Oyama in der Präfektur Tochigi und Tomobe in Ibaraki.

Zwischen Oyama und Tomobe verkehrt die Bahn nur eingleisig. Ab Tomobe verkehrt sie auf den Gleisen der Joban-Linie.

Seit 26. August 2006 verkehren auf der Mito-Line unter anderem neue Züge der Baureihe E531.

Daten 
 Länge: 50,2 km (bis Tomobe)
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 20 (16 bis Tomobe)
 Stromversorgung: 20.000 V ~

Stationen 
 Oyama 小山
 Otabayashi 小田林
 Yūki 結城
 Hagashi-Yuki 東結城
 Kawashima 川島
 Tamado 玉戸
 Shimodate 下館
 Niihari 新治
 Yamato 大和
 Iwase 岩瀬
 Haguro 羽黒
 Fukuhara 福原
 Inada 稲田
 Kasama 笠間
 Shishido 宍戸
 Tomobe 友部

Weblinks 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Tochigi
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Ibaraki
East Japan Railway Company